Slutspelet i Svenska cupen i fotboll 2020/2021 var slutspelet i Svenska cupen 2020/2021. De lag som hade kvalificerats till denna runda hade vunnit sin grupp under gruppspelet.

Kvalificerade lag

Matcher

Slutspelet kommer att utspelas genom en enkelmatch med förlängning vid oavgjort efter full tid (2x15 min) och straffar vid oavgjort efter förlängning.
De 4 bästa gruppvinnarna möter de 4 sämsta gruppvinnarna genom lottning, semifinalmatcherna är en fri lottning där de 4 vinnarna möter varandra och lottas efter att kvartsfinalerna har lottats. Lottning av hemmalag i finalen sker under den allsvenska upptaktsträffen.

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor
Svenskfotboll.se

Referenser

Svenska cupen i fotboll 2020/2021